Димитър Иванов Робев (понякога фамилията е назовавана и като Робе) е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден в 1890 година в Битоля. Принадлежи към известната възрожденска фамилия Робеви. Заминава за София и учи във Военното училище. Тръгва с чета за Македония и става секретар на битолския районен войвода Петър Ацев. Вследствие на раняване или на заболяване от тиф се лекува дълго време тайно в къщата на Стойна Бавчанка в Прилеп, но в крайна сметка умира. Бавчанка го погребва тайно в гроба на войводата Никола Каранджулов в Селце.

Фамилия

Бележки 

Родени в Битоля
Български революционери от Македония
Робеви
Дейци на ВМОРО
Възпитаници на Националния военен университет „Васил Левски“
Починали в Прилеп